«Собы́тия» — информационная программа, выходящая на телеканале «ТВ Центр» с 9 июня 1997 года. Имеет рубрику «Погода». С понедельника по четверг в ночном эфире подводятся итоги дня в программе «События: 25-й час».

История

1990-е годы 
Программа «События» стала выходить в эфир с 9 июня 1997 года. С 9 июня 1997 по 5 сентября 1999 года передача называлась «Новости». Когда телеканал только начинал вещание, в состав информационной бригады вошёл коллектив, работавший над новостями 2х2, даже не меняя структуры.

С 1997 по 1998 год выпуски новостей на телеканале «ТВ Центр» выходили в эфир каждый час в 55 минут завершающегося часа и часто вставлялись в трансляцию художественных фильмов, разбивая их на две, а то и больше частей. Хронометраж всех выпусков составлял 5 минут, ни одного большого выпуска на телеканале не было. Репортажи корреспондентов длились ровно одну минуту, а новости сообщались в формате «headline news» — коротко обо всём, что произошло в Москве, стране и в мире за день. Имена и фамилии журналистов (реже — также операторов) показывались в начале их сюжетов в соответствующей плашке. Программу отличала рубрика «Без комментариев», в которой без пояснительной речи ведущего или корреспондента на экране показывалась картинка какого-либо примечательного события, произошедшего сегодня в мире. Несмотря на то, что к тому времени практически все российские телекомпании ушли от практики чтения текстов новостей дикторами на телеканале «ТВ Центр» новости в большинстве своём вели дикторы, прежде никогда не занимавшиеся журналистикой.

Со 2 февраля 1998 по 3 сентября 1999 года в рамках телеканала «Навигатор» утренние выпуски выходили в середине и конце каждого часа на 25-й и 55-й минуте в 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55 и 8:25.

С сентября 1998 года от пятиминутных выпусков программы было решено отказаться, поскольку, постоянно попадая в эфир между разными программами и фильмами, они не имели постоянного зрителя. Хронометраж вечерних выпусков стал составлять 30 минут, в них стали появляться развёрнутые репортажи и прямые включения с места событий. Остальные выпуски шли раз в 2 часа на 55-й минуте часа с продолжительностью от 5 до 20 минут.

С 9 июня 1997 по 1 марта 2015 года в конце некоторых выпусков программы были новости спорта, которые представлялись своими ведущими в той же информационной студии. До 2005 года новости спорта выходили с понедельника по пятницу после вечернего выпуска передачи в 20:00, позже в 22:00 и 20:45. С 20 марта 2006 по 26 февраля 2015 года, блок в ночном выпуске передачи получил название «5 минут спорта». С этого же периода информация о спорте представлялась только в выпусках, идущих в 11:30 (с закадровым голосом комментатора) и 0:00 (с ведущим в студии).

С 6 сентября 1999 по 3 декабря 2000 года передача имела своё новое название «События». Также, в 1999—2000 годах программа часто конкурировала по рейтинговым показателям с новостными программами ОРТ, РТР и НТВ — «Новости», «Время», «Вести» и «Сегодня», рейтинг достигал 6 %. Иногда выпуск «Событий» в 20:00 опережал «Вести» РТР в 21:00. Программа стала выходить раз в полчаса в 6:00, 6:30, 7:00 (кроме Москвы и Московской области, так как там их перекрывал вступительный утренний блок программ телеканала «Московия»), 7:30 в рамках утреннего телеканала «Настроение» (такие выпуски существовали вплоть до 2015 года), затем раз в 3 часа: в 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 19:55-20:00, 22:00 («События одной строкой», до 2000) и 0:00 («События. 25-й час», с 2000) по будням, в 11:00, 14:00 и примерно в 23:00 по выходным. В случае проведения профилактических работ на телеканале выпуск в 17:00 был перенесён на 18:00.

В выпуске в 20:00 было от трёх до четырёх ведущих, также он содержал в себе интерактивные опросы на одну из тем выпуска с тремя вариантами ответа и телефонным голосованием. Между ведущими существовало разделение: один рассказывал о событиях в стране и мире и связывал сюжеты корреспондентов, второй был политическим комментатором, третий разговаривал с гостем в студии, а четвёртый представлял новости спорта. Сам же выпуск был разбит на несколько тематических рубрик, все из которых имели собственную заставку: «Война», «Беда», «Криминал», «Экономика», «Деньги», «В мире» и «Специальный репортаж».

12 сентября 1999 года в эфире ТВЦ появилась информационно-аналитическая программа «Неделя» с ведущим Владиславом Флярковским, Спустя год, 16 сентября 2000 года эфир не состоялся в связи с преждевременными закрытием и увольнением её ведущего, в сетке вещания её заменили на «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.

2000-е годы 
В 2000 году ведущими вечернего выпуска программы стали Сергей Дадыко, перешедший с РТР, и Наталья Пастушная, перешедшая с 2х2. С 15 мая по 1 декабря 2000 года в сетке вещания ТВЦ недолго существовало разделение выпусков программы на московские и общефедеральные: «События: время московское» (выходили в 6:00, 18:15 и 23:00) и «События» (все остальные). Московские специализированные выпуски вёл Андрей Леонов, который с 21 мая стал ведущим тележурнала «Московская неделя». С 4 декабря 2000 по 13 августа 2006 года все выпуски программы стали называться «События. Время московское», поскольку тогдашний президент ТВЦ Олег Попцов считал, что «зрители должны знать, что происходит в России, но рассматривать это сквозь призму московского взгляда».

С 23 июля 2001 года ночной выпуск новостей получил название «События. 25-й час» (название придумал Олег Попцов; до 20 июля 2001 года в районе 0:00-0:10 выходил обычный выпуск «События: время московское» с Константином Корольковым или Ильёй Колосовым). Данный выпуск новостей с самого начала по подаче информации отличался от похожих передач федеральных телеканалов. Первым ведущим программы был Илья Колосов. Также параллельно с ним в разное время программу вели Станислав Кучер, Самир Шахбаз, Вера Кузьмина, Анна Прохорова. С осени 2013 года программу ведёт Алексей Фролов (ранее — ведущий программ «Вести» и «Вести-Москва» на телеканале «Россия»).

С сентября 2001 года графическое оформление программы и подсветка студийных декораций стали меняться в зависимости от времени суток: утром фон студии и цвет заставки был жёлтым, днём — зелёным, вечером — синим, ночью — красным. Впоследствии такое оформление применено для всего межпрограммного пространства телеканала.

В марте 2002 года руководство ТВЦ отказалось от выпуска «Событий» в 20:00 и с 11 марта переместило его на 22:00, мотивируя это тем, что выпуск программы в старое время выхода в эфир не всегда доходил до зрителя, кроме того, за длительное время до его начала с 18:30 до 19:50, позже с 18:15 до 19:50 вещал телеканал «Московия», и часть аудитории терялась. Выпуск в 17:00 был перенесён на 18:00, незадолго до того, как в Москве и области начинал работу «Третий канал» («Московия»).

1 января 2003 года был запущен телеканал «Москва — Открытый мир», который не являлся официальной международной версией ТВЦ, а служил посредником для ретрансляции программ московского канала на Европу, Азию и Северную Африку. В 2003—2004 годах были открыты 3 поясных дубля — «ТВЦ-Центр» (с 2006 года — «ТВЦ-Европа»), «ТВЦ-Урал» и «ТВЦ-Сибирь».

С 18 января 2005 года время выхода выпусков было смещено на 45 минут позже или же 15 минут раньше прежнего: 11:45, 14:45, 17:45, 20:45 (вместо 11:00, 14:00 и 18:00), 0:20 и так далее. По вторникам вечерний выпуск смещался на 20:55 в связи с трансляцией программы «Лицом к городу» в таймслоте 20:45. В марте того же года программа начала выходить из студии, расположенной на ул. Большая Татарская, д. 33, стр. 1. С 13 марта 2006 года, когда информационную службу ТВЦ возглавил Михаил Пономарёв, выпуск в 20:45 был перемещён на 19:50 сразу же после окончания работы «Третьего канала» в Москве и Московской области, по будням «События: 25-й час» стал выходить в 0:05, а по вторникам выпуск программы «События» — в 19:50 в сокращённом хронометраже (15 вместо 30 минут) в связи с трансляцией идущей далее программы «Лицом к городу».

С 14 августа 2006 года, после ребрендинга ТВЦ в «ТВ Центр», который перешёл на круглосуточное вещание, программа снова стала называться «События». Новостные выпуски же были перепрофилированы из московских в федеральные. Возобновлён выход новостей с шагом раз в 3 часа (по аналогии с информационными выпусками новостей центральных каналов «Первый канал», «Россия», «НТВ», «Столица» и «Мир»), выпуск в 19:50 возвращается на 20:45. С того же момента авторы и операторы перестали указываться в начале репортажей.

С 12 марта 2007 года время выпусков программы снова было изменено: с 12 марта программа стала выходить каждые 3 часа в 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:50. До 26 октября 2010 года по вторникам вечерний выпуск смещался на 20:50 и выходил в сокращённом хронометраже (15 минут вместо 30) в связи с трансляцией программы «Лицом к городу» в таймслоте 20:30. С 3 сентября 2007 по 5 сентября 2008 года в эфир также выходил большой выпуск в 8:30, закрывавший собой утренний телеканал «Настроение».

С 14 апреля 2008 года выпуск в 20:30 стали вести два человека: Татьяна Ципляева и Александр Марков (иногда его заменил Николай Петров), Татьяна Мирошникова и Юрий Богданов, парное ведение практиковалось до конца 2014 года. С этого же дня в 19:50, по окончании работы «Третьего канала» в Москве и Московской области, начал выходить короткий выпуск «Событий», в котором одной строкой представлялись темы большого вечернего выпуска. С 10 января 2012 года основной вечерний выпуск стал выходить в 19:50 вместо 20:30, а 4 февраля 2013 года он был перенесен на 22:00. В прежнем таймслоте стал выходить вечерний выпуск программы «Город новостей», просуществовавший до 2015 года.

2010-е годы 
С 11 июля по 26 августа 2011 года в период отсутствия канала «Настроение» утренние будничные выпуски выходили только в начале каждого часа в 6:00, 7:00 (кроме Москвы и Московской области, так как там их перекрывал вступительный блок программ «Третьего канала») и 8:00.

С 10 января 2012 года основной вечерний выпуск стал выходить в 19:50 вместо 20:30.

4 февраля 2013 года, когда сетка телеканала «ТВ Центр» претерпевает изменения, вечерний выпуск был перенесён на 22:00.

В середине октября 2013 года, после программы «События: 25-й час», посвящённой «бирюлёвским событиям», её ведущий Илья Колосов был отстранён от эфира и покинул «ТВ Центр», позднее перейдя на канал RTVi. Вместо него программу теперь ведёт Алексей Фролов, перешедший с телеканала «Россия-1».

Начиная с 11 марта 2014 года выпуски новостей снимаются в формате 16:9.

С 12 января 2015 года итоговые будничные выпуски в 22:00 представляет один ведущий (Алексей Галатинов и Александр Голубев) вместо двух. С 1 марта выпуски новостей спорта («События. 5 минут спорта») были закрыты в связи с расформированием спортивной редакции телеканала.

С 9 ноября 2015 года третий выпуск выходил с понедельника по четверг в 19:30/19:40 (в зависимости от сетки вещания). По пятницам в 19:40 в эфир выходила итоговая программа Анны Прохоровой «В центре событий». В сентябре 2018 года данные программы поменялись местами: «События» в 19:40 выходят все будние дни, а «В центре событий» — в 22:00 по пятницам.

С 11 октября 2017 года передача снимается в формате HDTV.

С 15 июля 2019 года третий выпуск выходит с понедельника по пятницу в 17:50 вместо 19:40.

2020-е годы 
С марта 2020 года, когда телеканал «ТВ Центр» начал вещание в HD-формате, программа сопровождается бегущей строкой белого цвета, на которую выводятся актуальные новости, полученные по каналам информагентств и других СМИ.

С января 2022 года новостные программы «События», «События. 25-й час» и «В центре событий» начали выходить в новой студии. Это позволило изменить концепцию съёмок: роботизированные камеры снимают на 360 градусов, аппаратная выведена за пределы студии. Новые экраны позволяют использовать при съёмках технологии дополненной реальности.

Время выхода в эфир

Ведущие 
 Наталья Веселова (с 2012 года) — чётная неделя
 Анастасия Мацкевич (с 2017 года) — нечётная неделя
 Юлия Анциферова (с 2009 года) — чётная неделя
 Артём Парнак (с 2015 года) — нечётная неделя, пришёл с НТВ.
 Алексей Галатинов (с 2013 года) — чётная неделя, пришёл с «Первого канала».
 Александр Голубев (с 2013 года) — нечётная неделя, пришёл с телеканала «Россия-1».
 Алексей Фролов (с 2013 года) — («События: 25-й час»), пришёл с телеканала «Россия-1».
 Анна Прохорова («В центре событий», в 2004—2006 годах — ведущая программы «События: 25-й час»), пришла с ОРТ.

Прогноз погоды 
 Наталья Зотова
 Анастасия Ларионова

Корреспонденты 

 Тимур Абдуллаев
 Лилия Акиньшина (Попова)
 Юлия Богоманшина
 Никита Васильев (корреспондентский пункт в г. Симферополь, Республика Крым)
 Полина Васина (Кастрицкая)
 Пётр Вершинин
 Екатерина Гоголева
 Дмитрий Гусев
 Илья Данильцев
 Егор Киселёв
 Оксана Коваленко
 Иван Колесников
 Вера Кузьмина (автор специальных репортажей «Событий»)
 Анастасия Мартынова
 Анна Морозова (корреспондентский пункт в г. Санкт-Петербург)
 Александра Панина
 Александр Панюшкин (политический обозреватель)
 Анна Пешехонова
 Алексей Платонов (корреспондентский пункт в Сирийской Арабской Республике)
 Елена Сахно
 Александра Сергомасова
 Татьяна Сидорова
 Ольга Скрипникова (корреспондентский пункт в Приморье)
 Ольга Стрельцова
 Наталья Тарасова
 Матвей Шестаков (ныне ведущий программы «Город новостей»)
 Вера Щирова

Комментаторы 
 Кристина Мамиконян
 Кирилл Парменов
 Оксана Фомичёва

Главные редакторы (директора дирекции) информационных программ 
 Сергей Курохтин (1997—1999)
 Игорь Минаев (1999—2000)
 Игорь Амвросов (2000)
 Борис Костенко (2000—2001)
 Павел Каспаров (2001)
 Александр Нехорошев (2001)
 Владимир Ершов (2001—2002)
 Игорь Федоренко (2002—2006)
 Михаил Пономарёв (2006—2012)
 Марина Корабельникова (с 2012 года)

Ведущие прошлых лет 
В разное время программу вели:

 Оксана Подрига (1997—2012), перешла с 2х2, ведущая первого выпуска новостей, затем — вечерних,, сейчас работает на радио «Культура»
 Татьяна Ципляева (1997—2012), перешла на телеканал «Россия-Культура»
 Олег Ефимов (Ефимуркин) (1997—2003), перешёл с 2х2, в настоящее время — редактор программы
 Роман Марков (1997—1998)
 Ирина Ануфриева (1997—2000), перешла с 2х2
 Ирина Палей (1997—1998), далее на РТР, затем снова на ТВЦ как автор и ведущая ночного телефона доверия «Синий троллейбус», позже недолго работала на «Первом канале» в похожей программе «Доброй ночи»
 Дмитрий Губерниев (1997—2000), спортивный комментатор, перешёл на ВГТРК, «Матч ТВ» и НТВ.
 Александр Масалов (1997—1999), спортивный комментатор
 Анастасия Мельникова (1997—2000), перешла на телеканал РТР/«Россия», сейчас работает в МИА «Россия сегодня»
 Елена Старостина (1998), ранее работала на дневном канале «Деловая Россия», далее — на «Московии», ОРТ, снова на ТВЦ и на НТВ)
 Александр Шашков (1998)
 Анна Аверина (1998—2014), ведущая дневных выпусков
 Александр Марков (1999—2015), также работал корреспондентом, с 2011 года — ведущий вечерних, с 2013 года — утренних и дневных выпусков на «Орбиты»; перешёл на ОТР, позже вернулся на «ТВ Центр» корреспондентом программы «Постскриптум»
 Дмитрий Горин (1999—2001)
 Сергей Никольский (1999—2000), спортивный комментатор. Затем перешёл на ВГТРК, работал комментатором и ведущим передач на РТР и «РТР-Спорт» («Скоростной участок»).
 Василий Кикнадзе (1999—2000), был ранее ведущим новостей спорта на ОРТ, перешёл на РТР, где вёл «Вести».
 Дмитрий Киселёв (1999—2000), вел вечерние выпуски и ведущий рубрики «В центре событий», затем перешёл на ICTV, сейчас — заместитель генерального директора ВГТРК, ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» и генеральный директор МИА «Россия сегодня».
 Владислав Флярковский (1999—2000), ведущий информационно-аналитической программы «Неделя».
 Леонид Млечин (1999—2002), ведущий авторского комментария, до 2000 года также вёл вечерние выпуски
 Ирина Хоточкина (2000—2010), спортивный комментатор и ведущая рубрики «5 минут спорта» в программе «25-й час», позже — ведущая утренних выпусков.
 Андрей Леонов (2000—2006), вёл «Московскую неделю», а также специализированные московские выпуски программы в 2000 году.
 Елена Быстрова (2000—2001), позже — ведущая программы «Сегодня» на НТВ.
 Константин Корольков (2000—2001), ведущий ночных выпусков.
 Сергей Дадыко (2000—2003), перешёл с РТР.
 Наталья Пастушная (2000—2006), перешла с «2х2», ушла сначала на НТВ, затем на радио.
 Илья Колосов (2000—2013), был ведущим программы «События: 25-й час» и программы «События: Семь дней недели» в середине 2000-х годов, ушёл сначала на RTVi, затем на ОНТ, после недолго работал в Федерации хоккея Беларуси и на «Голосе Америки».
 Николай Петров (2002—2013), ведущий дневных и вечерних выпусков, перешёл на телеканал «Москва 24», потом на телеканал «Звезда».
 Игорь Лычёв (2002—2009), ведущий дневных, затем утренних выпусков.
 Станислав Кучер (2002—2004), ведущий вечерних выпусков, выпуска «25-й час», ранее работал на «ТВ-6» и РТР.
 Самир Шахбаз (2003—2006), ведущий вечерних выпусков и программы «25-й час», перешёл на телеканал «Вести».
 Яна Царегородцева (2003—2009), спортивный комментатор, перешла в телекомпанию «Мир».
 Игорь Каменский (2004—2007), спортивный комментатор.
 Александр Папын (2004—2008), спортивный комментатор.
 Вера Серебровская (2004—2005), ранее работала на 7ТВ, перешла на телеканал «Россия», затем на каналы «Россия-24» и ОТР.
 Елена Суворова (2004—2008), спортивный комментатор,
 Юрий Богданов (2005—2012), ведущий вечерних выпусков, перешёл на информационный канал «Россия-24».
 Дмитрий Дерунец (2005—2012), спортивный комментатор, ведущий рубрики «5 минут спорта» в программе «События: 25-й час», затем — ведущий дневных выпусков; параллельно работал на «КХЛ-ТВ», перешёл на радио
 Денис Стойков (2005—2006), спортивный комментатор, перешёл на телеканал «Спорт», сейчас ведёт программу «Утро России» на телеканале «Россия-1».
 Татьяна Мирошникова (2006—2012), ведущая вечерних выпусков, затем — ведущая программы «Городское собрание».
 Алёна Горенко (2006—2010), позже — ведущая утреннего канала «Настроение» («ТВ Центр») и передачи «Наша страна» («Царьград»), сейчас ведёт программу «Событие» на телеканале «Спас».
 Виктория Широкова (Тимохина) (2006—2015), ведущая рубрики «5 минут спорта» в программе «25-й час»; параллельно работала на «КХЛ-ТВ», перешла на «Дина ТВ».
 Андрей Маняхин (2007—2014), ведущий рубрики «5 минут спорта» в программе «25-й час», до 2015 года также работал за кадром; перешёл на «Матч ТВ».
 Вера Ионкина (2008—2013), ведущая утренних выпусков, сейчас на телеканале ЛДПР-ТВ.
 Виктор Рядинский (2008—2015), ведущий рубрики «5 минут спорта» в программе «25-й час»; перешёл на «Матч ТВ».
 Елена Медовникова (2009—2014), ведущая дневных выпусков, позже ведущая информационных программ телекомпании «Мир», ныне ведущая новостей на ОТР.
 Алексей Логинов (2009—2013), ведущий утренних выпусков, позже — ведущий программы «Новости дня» («Звезда»), затем ушёл на телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ».
 Наталья Гамаюнова (2010—2012), ведущая утренних выпусков, пришла с утреннего канала «Настроение».
 Андрей Романов (2010—2015), ведущий рубрики «5 минут спорта» в программе «25-й час», с августа 2015 по январь 2016 года — ведущий программы «Петровка, 38»; параллельно работал на «Eurosport», «Мир» и радио, сейчас — на «Матч ТВ».
 Григорий Бутлицкий (2011—2016), ведущий утренних и дневных выпусков сначала на московский пояс, позже — на «Орбиты».
 Юлия Шарапова (2012—2016), ведущая дневных и вечерних выпусков новостей, ранее — ведущая программы «Деловая Москва», в декабре 2016 года перешла на телеканал «Матч ТВ».
 Павел Прокопенко (2014), ведущий выпусков новостей на «Орбиты», ранее и позже — корреспондент программы, перешёл на телеканал «Россия-1».
 Юлия Квин (2016—2017), ведущая утренних и дневных выпусков на «Орбиты»

Петровка 38 
 Сергей Дрожевкин
 Николай Коровин
 Жанна Ожимина
 Мария Величкина
 Андрей Романов
 Игорь Смирнов
 Екатерина Девятова
 Максим Сазонов

Деловая Москва 
 Михаил Парамонов
 Вероника Яковлева

Прогноз погоды 
С самого начала в рамках программы выходил прогноз погоды с ведущими в кадре, однако с 2006 по 2008 и с 2011 по 2013 год в конце программы информация о погоде подавалась и графически: списком, таблицей, на карте или с применением компьютерной графики. В разное время метеосводки в программе вели:
 Татьяна Антонова
 Юлия Байдина
 Мария Борисова
 Татьяна Ермилова
 Наталья Зотова
 Инна Исмаилова
 Антонина Казакова
 Екатерина Малаховецкая
 Светлана Муравьёва
 Светлана Опарина
 Татьяна Савина
 Виктория Черникова
 Наталья Чернявская
 Татьяна Юрко

Корреспонденты прошлых лет 

 Александр Абрамов (2003)
 Маргарита Аваньянц (2008)
 Сергей Агеев (2010—2012)
 Евгений Аксёнов (2011—2012, Екатеринбург)
 Дмитрий Амелькин (1997—2006)
 Светлана Андрощук (2009—2010)
 Александр Анучкин (1997—1998)
 Светлана Бакулина (2002)
 Андрей Баранов (2013—2016, Франция)
 Тарас Белозёров (до 2012 г.)
 Владимир Беньяш (1997—1998)
 Алексей Бодров (2005, Ставропольский край)
 Александр Бойко (2005, Нижний Новгород)
 Алексей Борзенко (1999—2015)
 Алексей Бродский (1998—2000)
 Нина Вишнёва (2010—2013)
 Тереза Вита (2010, Великобритания)
 Екатерина Выскребенцева (2011—2022)
 Рамиль Гатауллин (2005—2016)
 Владимир Гладюк (2010—2015)
 Пётр Гуленко (2000)
 Максим Гусаров (2011)
 Евгений Давыдов (до 2012 г.)
 Рустем Давыдов (2000—2001)
 Вера Дашкевич (до 2012 г.)
 Алексей Дубнов (2005—2006)
 Сергей Еварестов (2004—2005)
 Наталья Ермак (2007—2013)
 Михаил Ермаков (2010—2012)
 Алексей Завьялов (2002—2007, Санкт-Петербург)
 Евгений Зуев (2013)
 Борис Иванин (2016—2019)
 Алёна Иваниченко (1998—2000)
 Дарья Иванова (2010—2011, Приволжский федеральный округ)
 Елена Иващенова (2002, Санкт-Петербург)
 Леонид Иоффе (1997—2013)
 Леонид Канфер (до 2001 г.)
 Геннадий Картелёв (2015, Дальний Восток)
 Софья Каткова (2008—2011)
 Игорь Константинов (2010)
 Александр Копосов (1997—2000)
 Пётр Косенко (1999—2001)
 Ирина Кост (до 2012 г.)
 Евгений Ксензенко (2012—2014, Великобритания)
 Александр Кудакаев (1997—1998)
 Марина Лаврентьева (до 2014 г.)
 Кирилл Леглер (2000—2010)
 Андрей Леонов (2009)
 Вадим Леонов (2008—2013)
 Сергей Литус (1999—2012, Владивосток)
 Марат Лугуев (2009—2015, Дагестан)
 Пётр Любимов (2008)
 Елена Макарова (2018—2021)
 Борис Максудов (2013—2018, Сочи, затем — Республика Крым)
 Михаил Малыхин (1997—1998)
 Василий Мальцев (2012—2013)
 Александр Марков (2010)
 Дмитрий Мельников (1998—2002)
 Александр Минаков (1997—2000)
 Людмила Михалёва (2004—2013)
 Вадим Муравьёв (2005)
 Владимир Мутовкин (2005—2011)
 Александр Нескучаев (1997—2001, Прибалтика)
 Александр Огородников (2003—2019)
 Дарья Окунева (2008—2013)
 Елена Орехова (до 2013 г.)
 Владимир Орлов (2015—2016, Дальний Восток)
 Валентина Перекрёстова (2010)
 Евгений Поддубный (2001—2011)
 Алексей Поляков (2008—2013)
 Артём Потёмин (2008—2012)
 Ксения Присекина (2010—2011)
 Виктор Прокушев (2014—2022)
 Андрей Прончик (2001)
 Евгения Проскурнова (Карих) (2013—2019)
 Елена Прошина
 Анна Райва (1997—2002)
 Владимир Речменский (1997—1999)
 Павел Рязанцев (2001—2002, Госдума РФ)
 Олег Сафиулин (2006—2007)
 Леонид Сахаров (2002, Владивосток)
 Светлана Свистунова (1997—2001)
 Александра Сгибнева (2010, Санкт-Петербург)
 Юрий Селиванов (2000-е, Украина)
 Андрей Сенцов (2006—2013)
 Ольга Сёмина (2007—2010)
 Андрей Сидоренко (2014—2019)
 Маргарита Симоньян (2000)
 Николай Старобахин (2010—2013)
 Юлия Стёпина (2012—2021)
 Алия Судакова (2007—2012)
 Кристина Титова (2002—2012)
 Юрий Третьяков (2013—2014, Санкт-Петербург)
 Сергей Тугушев (2002—2003)
 Марина Туманова (2003—2008)
 Родион Тунинский (2010—2012)
 Владимир Тюлин (2000—2001)
 Оксана Файчук (2008)
 Денис Федоненков (2011—2015)
 Павел Федотов (2005, Краснодарский край)
 Алиса Фёдорова (2009—2011)
 Елена Хапёрская (2015—2016)
 Игорь Хрекин (1997—2006)
 Владимир Хуртин (2008—2010)
 Александр Чиженок (2000—2013)
 Георгий Чумбуридзе (2002, Грузия)
 Алексей Чупов (1997—2000)
 Саида Шагужева (до 2012 г.)
 Владислав Шекоян (2000—2002, 2003—2012)
 Михаил Шекоян (2007—2017)
 Олег Шоммер (2009—2012, Франция)
 Олег Шоммер-мл. (до 2014 г.)
 Евгений Эрлих (2001—2005)
 Николай Ярст (2006—2012, Пятигорск, затем — Сочи)

Комментаторы 
 Илья Андреев (до 2016 г.)
 Денис Бородкин (1999—2000)
 Борис Бутков (до 2012 г.)
 Дмитрий Глебов (2000)
 Алексей Глухов (до 2015 г., спорт)
 Анна Дундукова (2000)
 Олег Ефимов (2003—2006)
 Никита Жеребцов (до 2015 г., спорт)
 Владимир Кольцов (2000)
 Святослав Кудряшов (до 2015 г., спорт)
 Надежда Магнитская (2000)
 Андрей Маняхин (до 2015 г., спорт)
 Павел Прокопенко (2013—2014, 2015—2022)
 Сергей Псурцев (2010—2021)
 Андрей Романов (до 2015 г., спорт)
 Александр Самылин (до 2014 г.)
 Андрей Стуруа (до 2014 г.)
 Алексей Трипутень (до 2013 г., спорт)
 Сергей Харенко (до 2014 г.)
 Ольга Чернова (2000)
 Владимир Шахбаз (Нестеров) (2005—2006)
 Алексей Шерихов (до 2015 г., спорт)
 Роман Щерба (до 2015 г., спорт)

Умершие 
 Сергей Доренко (2013), ведущий авторского комментария «Сергей Доренко: реплика», скончался 9 мая 2019 года/
 Михаил Зеленский (1997—1999), перешёл на ВГТРК, скончался ночь с 10 на 11 января 2022 года.
 Пётр Коровяковский (2000―2013), корреспондент, ранее работал на РТР.

Экстренное вещание 
До 2001 года экстренные выпуски на ТВЦ обычно не практиковались. Зрители канала узнавали о случившихся чрезвычайных происшествиях в Москве, России и остальном мире позже, чем те, кто смотрел выпуски у других общефедеральных телевещателей. К этой категории ЧП относятся взрыв в зале с игровыми автоматами на Манежной площади в августе 1999 года, взрыв в Пушкинском переходе в августе 2000 года, теракты в США 11 сентября 2001 года. Экстренных выпусков на ТВЦ долгое время не было и в дни теракта на станции метро «Рижская» и захвата заложников в Беслане (август — сентябрь 2004 года).

1990-е годы 
 31 декабря 1999 года был показан выпуск программы о внезапной отставке президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Ведущим был Василий Кикнадзе.

2000-е годы 
 7 октября 2001 года, в день начала войны в Афганистане, выпуски программы впервые шли в течение всего вечера в непрерывном режиме. Ведущими были Илья Колосов, Алексей Пушков и Леонид Млечин.
 9 июня 2002 года был показан спецвыпуск программы с последней информацией о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве после прямой трансляции футбольного матча Япония-Россия. Ведущей была Наталья Пастушная.
 23—26 октября 2002 года, в дни захвата заложников в театральном центре на Дубровке, экстренные выпуски программы шли до окончания вещания канала по программе практически в непрерывном режиме. Главными ведущими эфира были Станислав Кучер и Леонид Млечин. В день штурма театрального центра экстренный эфир начался сразу же с момента возобновления вещания канала после ночной паузы, ведущими были Игорь Лычёв и Леонид Млечин.
 6 февраля 2004 года в эфир выходили спецвыпуски программы с информацией о двух взрывах в московском метро. Первый выпуск по теме состоялся в 10:30. Ведущей была Анна Аверина.
 7 сентября 2004 года с 17:03 до 17:53 в эфире шёл спецвыпуск, в рамках которого демонстрировался митинг «Россия против террора!», состоявшийся на Васильевском спуске возле Кремля.
 25 апреля 2007 года прошёл спецвыпуск программы, внутри которого была показана церемония прощания с Борисом Ельциным. Трансляция шла без закадровых комментариев. В студию программы периодически приглашались деятели политики и культуры, хорошо знавшие Ельцина. Ведущим был Николай Петров.
 4 июля 2007 года вечерний блок Третьего канала кончился в 19:25 в связи со спецвыпуском новостей и начавшейся у основного владельца частоты прямой трансляцией вечерней сессии выборов столицы зимних Олимпийских игр 2014 года из Гватемалы.
 В дни событий в Южной Осетии 8-13 августа 2008 года также транслировались спецвыпуски новостей.

2010-е годы 
 29 марта 2010 года первая информация о взрывах в московском метрополитене прозвучала в специальном выпуске, вышедшем примерно в 10:30. В последующих экстренных выпусках в 11:17 и 12:40 отображалась бегущая строка с новостями на тему теракта. Впоследствии выпуски на телеканале выходили каждый час. При этом изменений в сетку вещания внесено не было, поскольку развлекательные программы не выходили в тот день.
 21 октября 2010 года был показан спецвыпуск «Событий», посвящённый избранию мэра города Москвы Сергея Собянина. В 15:55 региональные телекомпании (в частности «Третий канал» в Москве) прервали своё вещание в связи с показом в прямом эфире инаугурации нового мэра Москвы.
 24 января 2011 года, в день теракта в аэропорту «Домодедово», был показан только один специальный выпуск новостей продолжительностью 5 минут.Ведущим был Юрий Богданов.
 18 марта 2014 года плановый выпуск программы в 14:30 продлился около полутора часов и включал в себя прямую трансляцию внепланового обращения Президента Российской Федерации из Георгиевского зала Кремля — Крымской речи Владимира Путина. Ведущим был Александр Голубев.
 1 ноября 2015 года в 17.50 вышел специальный выпуск программы с последней информацией о авиакатастрофе российского самолёта в Египте .
 В связи с террористическими актами в Париже, произошедшими поздно вечером в пятницу 13 ноября 2015 года, на следующий день в эфир вышло два внеплановых выпуска программы с последней информацией — в 22:10 и 0:52. Оба выпуска провёл Александр Голубев.
 18 сентября 2016 года, после окончания выборов депутатов Государственной думы, в 20:55, 22:00, 23:00 и 0:25 транслировались специальные выпуски программы, в которых сообщалось о предварительных итогах голосования. Все выпуски вёл Алексей Фролов. Также практически полностью ходу голосования был посвящён плановый выпуск в 11:30, который провела Юлия Шарапова, а также выпуск «Московской недели» в 14:30.
 18 марта 2018 года, в течение и после окончания выборов Президента Российской Федерации, в 17:00, 18:00, 19:00, 22:00 и 0:00 транслировались специальные выпуски программы, в которых сообщалось о ходе и предварительных итогах голосования. Выпуски вели Александр Голубев (с 17:00 до 19:00 включительно) и Анна Прохорова (в 22:00 и 0:00). Также о голосовании сообщалось в плановом выпуске в 11:30, который провела Наталья Веселова, а также в программе «Московская неделя» в 14:30.

2020-е годы 

 10 апреля 2020 года в 19:45 вышел специальный выпуск программы, в котором мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города по поводу ситуации с распространением коронавируса в городе. Ведущим был Александр Голубев.
 9 мая 2020 года в 9:50, 18:45 и 22:00 вышли специальные выпуски программы, посвящённые 75-летию Победы.
 18 марта 2022 года с 15:24 до 16:31 вышел специальный выпуск программы, посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В рамках его эфирного времени была проведена прямая трансляция концерта-митинга «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» на Московском стадионе «Лужники». Ведущим был Алексей Галатинов.
 30 сентября 2022 года плановый выпуск программы в 14:30 продлился около полутора часов и включал в себя прямую трансляцию внепланового обращения Президента Российской Федерации из Георгиевского зала Кремля .
 22 февраля 2023 года плановый выпуск программы в 14:30 продлился до 16:10 и включал в себя прямую трансляцию митинга-концерта «Своих не бросаем!» на Московском стадионе «Лужники».

Примечания

Ссылки 
 Новости на сайте телеканала ТВ Центр

Новостные программы
Телепередачи, запущенные в 1997 году
Передачи ТВ Центр
Телепередачи России